Der Artikel zeigt die vollständige Liste der Eisschnelllaufweltrekorde die in der Thialf gelaufen wurden.

Weblinks 
 Das Thialf auf speedskatingnews.info
 Das alte Thialf auf speedskatingnews.info

Einzelnachweise 

Thialf